Jörns ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Jörns (1875–1969), deutscher Rennfahrer
 Elfi Pracht-Jörns (* 1955), deutsche Historikerin und Fachautorin
 Helge Jörns (* 1941), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Klaus-Peter Jörns (* 1939), deutscher Theologe und Buchautor
 Paul Jörns (1871–1942), Oberreichsanwalt und Untersuchungsrichter des Mordes an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, siehe Paul Jorns